Banaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banaran, Wonogiri, by, 
 Banaran, Sambungmacan, by, 
 Banaran, Gemawang, by, 
 Banaran, Batang, by, 
 Banaran, Geger, by, 
 Banaran, Balerejo, by, 
 Banaran, Kertosono, by, 
 Banaran, Lamongan, by, 
 Banaran, Ponorogo, by, 
 Banaran, Pace, by, 
 Banaran, Bojonegoro, by, 
 Banaran, Sukoharjo, by, 
 Banaran, Gunung Kidul, by, 
 Banaran, Klaten, by, 
 Banaran, Kulon Progo, by, 
 Banaran, Tembarak, by, 
 Banaran, Magelang, by, 
 Banaran, Kalijambe, by, 
 Banaran, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar